Kabinett Wüst steht für folgende Regierungen von Nordrhein-Westfalen: 

 Kabinett Wüst I, Koalition aus CDU und FDP von Oktober 2021 bis Juni 2022
 Kabinett Wüst II, Koalition aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen seit Juni 2022